Грэб может означать:
 Фамилия
  (1816—1884) — берлинский живописец.
 Пауль Грэб — берлинский живописец, сын Карла-Георга-Антона Грэба.
Другое
 Грэб — трюк на скейтборде.

См. также 
 Грабб

Примечания